Департамент научных и промышленных исследований (, сокращённо DSIR) — наименование нескольких организаций Британской Империи, созданных после имперской конференции 1923 года для укрепления торговли и развития внутри Империи.
 Департамент научных и промышленных исследований (Великобритания) — департамент британского Правительства, ответственный за организацию, развитие и поддержку научных и промышленных исследований.
 Департамент научных и промышленных исследований (Новая Зеландия) —  ныне прекратившее своё существование государственное научное агентство Новой Зеландии, основанное в 1926 году. Разделено на королевские научно-исследовательские институты в 1992 году.
 Департамент научных и промышленных исследований (Индия).

См. также 
 Государственное объединение научных и прикладных исследований, аналогичная организация Австралии.

Государственные организации Великобритании